Фосфоритный — посёлок городского типа (рабочий посёлок) в городском округе  Воскресенск Московской области  России.

География 

Расположен на западной окраине Мещёрской низменности, на реке Медведке, примерно на одинаковом удалении (около 12 км) от городов Воскресенск и Егорьевск. Расстояние от МКАД по автодороге составляет около 100 км. В посёлке находится железнодорожная платформа Рудниковская Большого кольца МЖД.

Фосфоритный окружен живописными мещёрскими лесами. В 5 км от посёлка в лесном массиве находится большое искусственное озеро Берёзовка - популярное место отдыха жителей близлежащих районов.

История 
Возник как посёлок при фосфоритном руднике в 1922 году. В 1932 году получил статус посёлка городского типа. В 2004 году включён в черту рабочего посёлка Хорлово. В апреле 2019 года восстановлен в статусе рабочего посёлка (отменено объединение его с посёлком Хорлово).

Фосфоритный рудник вблизи посёлка не функционирует с начала 90-х годов. На юго-восточной окраине посёлка до 2018 года велась добыча кварцевого песка. По состоянию на конец 2019 года предприятие, добывавшее песок, признано банкротом, его имущественный комплекс уничтожен. Железная дорога, использовавшаяся для вывоза песка с месторождения, разобрана.

Население

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Воскресенского района (Московская область)
Посёлки городского типа Московской области